Zavat kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Zavat (samhälle i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska,

Iran 

 Z̄avāt, ort, Mazandaran, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar